Das Nordderby betegner fodboldkampene mellem Hamburger SV og Werder Bremen fra de to nordtyske Bundeslande og Hansestæder.
Fordelt på fem forskellige turneringer er det blevet til 140 kampe i alt. Det er blevet til 50 sejre til Bremen og 49 til HSV, mens 41 er endt uafgjort.
Målscoren er 250-227 i Hamburgs favør.
Mod slutningen af sæsonen 2008-09 skete der det usædvanlige, at de to klubber mødtes både i UEFA cuppens semifinale, den tyske pokalturnerings semifinale og i Bundesligaen.
De 4 indbyrdes opgør blev afviklet i løbet af blot 19 dage. Den tyske pokalsemifinale vandt Werder på Volksparkstadion i Hamburg, 4-2 efter forlænget spilletid.
Efter at HSV havde vundet 1-0 i Bremen, tabte de hjemmekampen med 3-2 og blev dermed også sorteper i UEFA cuppen.
Det afgørende mål blev scoret efter en lidt kuriøs hændelse. Michael Gravgaard ville sparke bolden væk, men bolden ramte en papirkugle, der var kastet ind på banen.
Bolden lavede et uheldigt opspring, og Gravgaard ramte den derefter så skævt, at den gik ud til hjørnespark. På hjørnesparket scorede Bremen.
I Bundesligaen er Bremen en ganske lille smule foran på point, mens HSV har den bedste målscore.

Bundesligaresultater 

Fodbold-lokalderbys
Hamburger SV
Werder Bremen